Kírovskoie (Leningrad), localitat de la província de Leningrad, a Rússia
 Kírovskoie (Sverdlovsk), localitat de la província de Sverdlovsk, a Rússia
 Kírovskoie (Sakhalín), localitat de la província de Sakhalín, a Rússia
 Kírovskoie (Crimea), localitat del raion de Kírovskoie a la República de Crimea, a Rússia
 Kírovskoie (Txernomórskoie), localitat del raion de Txernomórskoie a la República de Crimea, a Rússia